Schelmenlochbach ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Schelmenlochbach (Brettenbach), linker Zufluss des Brettenbachs (zur Elz) nach Brettental, Gemeinde Freiamt, Landkreis Emmendingen
 Schelmenlochbach (Nußbach), linker Zufluss des Nußbachs (zur Gutach) in Nußbach, Stadt Triberg im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis